Henri de Bohun est le nom de plusieurs membres de la famille de Bohun :
 Henri de Bohun (v. 1175–1220),  comte de Hereford ;
 Henri de Bohun (?–1314), chevalier.